Ripukkajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ripukkajärvet (Jukkasjärvi socken, Lappland, 750309-173086), sjö i Kiruna kommun, 
Ripukkajärvet (Jukkasjärvi socken, Lappland, 750320-173063), sjö i Kiruna kommun, 
Ripukkajärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (33 ha)
Ripukkajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (13,7 ha)
Yli-Ripukkajärvi, sjö i Kiruna kommun,  (15,2 ha)

Se även
Ripakkajärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn